Les Plans ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Les Plans (Gard)
 Les Plans (Hérault)